О другом святом с этим именем см. статью Иосиф Персидский (мученик)

Акепсим, Иосиф и Аифал — раннехристианские священномученики. Память в Православной церкви совершается .

Иосиф был пресвитером в городе Бет-Кетубы в Адиабене, за приверженность к христианству семидесятилетний старец был побит камнями в 377 году при персидском царе Сапоре II. Пострадал вместе с епископом Акепсимом и диаконом Аифалом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мученики Акепсим епископ, Иосиф пресвитер и Аифал диакон на сайте Православие.Ru

Персоналии по алфавиту
Священномученики
Умершие в 377 году
Святые, побитые камнями
Персидские святые